São Joaquim — santo cristão

Topônimos
 São Joaquim (Santa Catarina) — município do estado de Santa Catarina
 São Joaquim da Barra — município no estado de São Paulo
 São Joaquim de Bicas — município no estado de Minas Gerais
 São Joaquim do Monte — município no estado de Pernambuco
 Novo São Joaquim — município do estado de Mato Grosso
 Parque Nacional de São Joaquim — parque nacional em Santa Catarina
 Estação São Joaquim — estação do Metrô de São Paulo

Ver também
 San Joaquin (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos